

Storia
Il nome Filippo IV può riferirsi ai seguenti sovrani:
 Filippo IV di Macedonia
 Filippo IV di Francia (1268-1314)
 Filippo IV di Spagna (1605-1665)

Pagine correlate
Ritratto di Filippo IV